Зато́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Затонная улица — улица в Краснодаре.
 Затонная улица — улица в Москве.
 Затонная улица — улица в Пензе.
 Затонная улица — улица в Самаре.